Les  sont une tribu de dinosaures Ceratopsidae du Crétacé.

Définition phylogénétique

Distribution géographique

Classification

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Triceratopsini
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2011